Dörrbach ist ein Gewässername:

 Dörrbach (Lieser), vielleicht auch Derenbach, rechter Zufluss der Lieser bei Kradenbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Dörrbach oder Gerbach (Pfrimm), linker Zufluss der Pfrimm in Marnheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Dörrbach (Salm) oder Dürrbach, linker Zufluss der Salm (Mosel) an der Großlittger Mühle, Ortsgemeinde Großlittgen, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Dörrbach (Wadrill), linker Zufluss der Wadrill (Prims) bei Wadrill, Stadt Wadern, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Dörrbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll gegenüber Densborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Dörenbach
 Dörrbachgraben
 Dörrenbach
 Dürrbach